Борис Ставицкий:

 Ставицкий, Борис Викентьевич (1920—2000) — советский живописец.
 Ставицкий, Борис Петрович (1927—2003) — украинский советский актёр, педагог, профессор, Заслуженный артист УССР (1960).
----
 Ставиский, Борис Яковлевич (1926—2006) — советский и российский историк и археолог.